Herzfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Herzfelder (1879–1945), deutscher Generaldirektor
 Felix Herzfelder (1863–1944), deutscher Rechtsanwalt und juristischer Fachbuchautor
 Henriette Herzfelder (1865–1927), österreichische Schriftstellerin und Frauenrechtsaktivistin